Janner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Janner (1896–1974), Schweizer Politiker (CVP)
 Aloysio Janner (1928–2016), Schweizer Physiker und Kristallograph
 Antonino Janner (1917–1982), Schweizer Diplomat
 Arminio Janner (1886–1949), Schweizer Hochschullehrer und Publizist
 Barnett Janner, Baron Janner (1892–1982), britischer Politiker, (Liberal Party; Labour Party (UK))
 Brigitte Janner (* 1945), deutsche Schauspielerin
 Ferdinand Janner (1836–1895), deutscher katholischer Theologe und Pädagoge
 Greville Janner, Baron Janner of Braunstone (1928–2015), britischer Politiker (Labour-Party), Mitglied des House of Commons, Rechtsanwalt und Autor
 Laura Janner-Klausner (* 1963), britische Oberrabbinerin (progressives Judentum)